Dune steht für:
 Daune, eine bestimmte Art kleiner Vogelfedern

 Dune, ein fiktionales Universum, entwickelt für eine Science-Fiction-Romanreihe von Frank Herbert
 Dune, auch: Wüstenplanet, Arrakis: der Planet, auf dem die Haupthandlung im fiktionalen Dune-Zyklus stattfindet, siehe Handlungsorte der Dune-Zyklen

 Dune – die erste Trilogie, die erste Trilogie des ersten Romanzyklus von Frank Herbert
 Dune (Roman) (deutsch: Der Wüstenplanet), das erste Buch der ersten Trilogie des ersten Romanzyklus von Frank Herbert

 Der Wüstenplanet (Film), Verfilmung des Romans Dune von 1984
 Dune (2021), Neuverfilmung der Romanreihe Dune, Veröffentlichung im Herbst 2021
 Dune – Der Wüstenplanet (Frank Herbert’s Dune), Verfilmung (Miniserie) des Romans Dune von 2000
 Children of Dune, Verfilmung der Dune-Romane von 2003 (Fortsetzung der Miniserie)

 Dune (Brettspiel, Avalon Hill), ein 1979 veröffentlichtes, durch Frank Herberts Bücher inspiriertes Brettspiel
 Dune (Brettspiel, Parker), ein 1984 veröffentlichtes Brettspiel
 Dune (Computerspiel), durch Frank Herberts Bücher inspiriertes Adventure-Computerspiel
 Dune II – Kampf um Arrakis, im Dune-Universum angesiedeltes Computer-Echtzeit-Strategiespiel
 Dune 2000, Computerspiel, Nachfolger von Dune II

 Dune (Software), eine C++-Softwarebibliothek zum Lösen von partiellen Differentialgleichungen

 Dune (Band), Happy-Hardcore-Formation
 Dúné, dänische Rockband
 Herman Dune, französische Indiepopband

 einer Parfümlinie von Christian Dior (Unternehmen)

Dune ist der Familienname folgender Personen:
 Edmond Dune (1914–1988), luxemburgischer Autor, Dichter und Dramaturg

Siehe auch:

 Düne

Abkürzung